Kundelungu peut désigner :
 le parc national des Kundelungu en République démocratique du Congo ;
 les monts Kundelungu et leur plateau en République démocratique du Congo.